FN (motorfiets), motorfietsmerk geproduceerd door de wapenfabriek in Herstal
Fn-toets, een toets op sommige toetsenborden
Fabrique Nationale de Herstal, of de Fabrique Nationale d'Armes de Guerre, een wapenfabriek in Herstal (België)
 Fasciitis necroticans, onderhuidse infectie, ook wel vleesetende bacterie
Financieel netwerk in de economie
Front National (België), een Belgische politieke partij
Front National (Frankrijk), een Franse politieke partij
Fundamental number, een term uit de celbiologie die slaat op het aantal armen van chromosomen
Friedrich Niemeyer, een Duitse munitiefabriek.